Ivan Dodig och Filip Polášek var regerande mästare, men de förlorade i den första omgången mot Pablo Carreño Busta och Alex de Minaur.

Carreño Busta och de Minaur vann senare titeln efter att ha besegrat Jamie Murray och Neal Skupski med 6–2, 7–5 i finalen.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Första omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Andra omgången)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Semifinal)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Första omgången)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Kvartsfinal)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Kvartsfinal)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (Andra omgången)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
Lottning

Western & Southern Open 2020 – Herrdubbel
Herrdubbel